Fila nebo FILA může znamenat:

 Fila (firma) – původně italský výrobce sportovního oblečení a obuvi
 Fila (ostrov) – ostrov souostroví Vanuatu
 Fédération Internationale des Luttes Associées (zkr. FILA) – Mezinárodní federace zápasu

příjmení
 Błażej Fila (1854–?) – polský politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Daniel Fila (* 2002) – český fotbalista
 Kamil Fila (* 1980) – český filmový recenzent a kritik
 Rudolf Fila  (1932–2015) – slovenský malíř
 Jan Fila (* 1982) – český hudební skladatel, varhaník a pedagog

ostatní
 Brazilská fila – psí plemeno

viz též
 Filla